Hicks est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antwon Hicks (1983-), athlète américain ;
 Artis Hicks (1978-), joueur américain de football américain ;
 Barbara Hicks (1924-2013), actrice britannique
 Bill Hicks (1961-1993), humoriste américain ;
 Bonny Hicks (1968-1997), mannequin et femme de lettres singapourienne ;
 Brandon Hicks (1985-), joueur d'arrêt-court au baseball américain ;
 Catherine Hicks (1951-), actrice américaine ;
 Christina Hicks, spécialiste britannico-kényane des sciences sociales de l'environnement
 Chuck Hicks (1927-2021), acteur américain ;
 
 Edward Hicks (1780-1849), peintre américain ;
 Elias Hicks (1748-1830), prédicateur quaker itinérant ;
 Greg Hicks (1953-), acteur britannique ;
 Hal Hicks (1900-1965), joueur de hockey sur glace ;
 Henry Hicks (1915-1990), avocat et homme politique néo-écossais ;
 Hope Hicks (1988-), communicante américaine ;
 '''
 Jordan Hicks (1992-), joueur de football américain ;
 Laurence Henry Hicks (1912-1997), compositeur australien ;
 Mar Hicks, historienne des sciences et du genre
 Michael Hicks (1976-), joueur de basket-ball panaméen ;
 Michael Hicks-Beach (1837-1916), homme politique britannique ;
 Michael Hicks-Beach (1877-1916), fils du précédent et homme politique britannique ;
 Michele Hicks (1973-), actrice américaine ;
 Robert Drew Hicks (1850-1929), universitaire britannique ;
 Roger Hicks, musicien australien ;
 Russell Hicks (1895-1957), acteur américain ;
 Scott Hicks (1953-), réalisateur et scénariste australien ;
 Seymour Hicks (1871-1949), acteur, scénariste et producteur britannique ;
 Sheila Hicks (1934-), artiste américaine ;
 Skilyr Hicks (1998-2021), auteure-compositeure-interprète américaine ;
 Sophie Hicks (1960-), journaliste britannique de mode puis architecte ;
 Taral Hicks (1974-), actrice et chanteuse américaine ;
 Taylor Hicks (1976-),  de l'émission de télévision américaine American Idol ;
 
 Tony Hicks (né en 1945), guitariste britannique ;
 Whitehead Hicks (1728-1780), homme politique américain.

Divers 
 Gilly Hicks, une marque de maillots de bain et de sous-vêtements.

Patronyme anglais